Roell ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Stefan Roell (* 1954), deutscher Unternehmer
 Joachim Roell (um 1550–1606), letzter Abt der Reichsabtei Hersfeld
 Roman Roell (* 1965), deutscher Rundfunkmoderator, Reporter und TV-Produzent

Siehe auch:
 Röell
 Röll
 Roëll